Dit is een lijst van bekende sterren in het sterrenbeeld Waterman, gesorteerd op helderheid.

Waterman
Waterman